Veliki Lipovec (Samobor), een plaats in de gemeente Samobor in de Kroatische provincie Zagreb
Veliki Lipovec (Žužemberk), een plaats in de Sloveense gemeente Žužemberk